Anderson – szkocki klan nizinny
 Anderson – polski herb szlachecki z indygenatu
Miejscowości w USA:
 Anderson – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lauderdale
 Anderson – miasto w stanie Alaska, w okręgu Denali
 Anderson – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Anderson – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Shasta
 Anderson – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Anderson – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie McDonald
 Anderson – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Anderson – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Anderson
 Anderson – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Grimes
 Anderson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Anderson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
Gminy w USA:
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Perry
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caswell
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Anderson (ang. Anderson Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 Anderson (ang. Anderson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Anderson (ang. Anderson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Anderson (ang. Anderson County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Anderson (ang. Anderson County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Anderson (ang. Anderson County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Anderson (ang. Anderson County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Anderson (ang. Anderson County) – w stanie Teksas
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Anderson – miejscowość w hrabstwie Dorset

Osoby:
 Anderson Luís de Abreu Oliveira – brazylijski piłkarz
 Anderson Gonçalves Pedro – brazylijski piłkarz
 Anderson Silva – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Anderson Santos Silva – brazylijski piłkarz
 Al Anderson – amerykański gitarzysta
 Alan Anderson – amerykański koszykarz
 Alfred Anderson – szkocki weteran I wojny światowej
 Alfredo Anderson – panamski piłkarz
 Alyssa Anderson – amerykańska pływaczka, medalista olimpijska
 André Anderson – włoski piłkarz  
 Anna Anderson – kobieta podająca się za carewnę Anastazję
 Bob Anderson – amerykański baseballista
 Bob Anderson – brytyjski kierowca Formuły 1
 Brett Anderson – brytyjski wokalista i kompozytor
 C. Elmer Anderson – amerykański polityk
 Carl David Anderson – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Chris Anderson – amerykański publicysta
 Christine Anderson – niemiecka polityk
 Clayton Anderson – amerykański astronauta
 Craig Anderson – amerykański hokeista
 Dave Anderson – australijski wioślarz, medalista olimpijski
 David Anderson – kanadyjski wioślarz, medalista olimpijski
 Dusty Anderson – amerykańska aktorka
 Ethel Anderson – angielska poetka
 Felipe Anderson – brazylijski piłkarz, medalista olimpijski
 Gary Anderson – amerykański strzelec sportowy, medalista olimpijski
 Gary Anderson – nowozelandzki kolarz, medalista olimpijski
 Gary Anderson – szkocki darter
 Gerald Frank Anderson – porucznik Royal Flying Corps, as myśliwski
 Gillian Anderson – amerykańska aktorka
 Glenn Anderson – kanadyjski hokeista
 Glenn M. Anderson – amerykański polityk
 Haley Anderson – amerykańska pływaczka, medalistka olimpijska
 Ian Anderson – szkocki muzyk rockowy
 Jack Anderson – amerykański dziennikarz
 Jack Z. Anderson – amerykański polityk
 Jacob Anderson – brytyjski aktor i muzyk
 James Anderson – prezbiteriański pastor Londynu
 James Anderson – amerykański koszykarz
 James Anderson – australijski tenisista
 Jamie Anderson – amerykańska snowboardzistka, medalistka olimpijska
 Jared Anderson – amerykański muzyk
 Jasey-Jay Anderson – kanadyjski snowboardzista, medalista olimpijski
 Jerome Anderson – amerykański koszykarz
 Jon Anderson – brytyjski muzyk, wokalista autor tekstów, multiinstrumentalista
 John Anderson – amerykański lekkoatleta, medalista olimpijski
 John Anderson – australijski filozof
 John Anderson – australijski żeglarz, medalista olimpijski
 John Anderson – amerykański polityk, niezależny kandydat w wyborach prezydenckich w 1980
 John Anderson – irlandzki piłkarz
 John Anderson – brytyjski zoolog i podróżnik
 John Anderson – brytyjski piłkarz
 John Anderson – brytyjski  polityk, 1. wicehrabia Waverley
 Joseph Inslee Anderson – amerykański polityk
 Judith Anderson − australijska aktorka
 June Anderson – amerykańska śpiewaczka operowa
 Karl Anderson – amerykański wrestler
 Ken Anderson – amerykański wrestler
 Kevin Anderson – amerykański aktor
 Kevin Anderson – południowoafrykański tenisista
 Kyle Anderson – amerykański koszykarz
 Laurie Anderson – amerykańska piosenkarka
 Lena Anderson – szwedzka pisarka
 Leroy Anderson – amerykański kompozytor
 Loni Anderson – amerykańska aktorka
 Louie Anderson – amerykański komik, twórca kreskówki i pierwowzór bohatera Świata według Ludwiczka
 Malcolm Anderson – australijski tenisista
 Marian Anderson – amerykańska śpiewaczka 
 Mary Anderson – amerykańska ranczerka, twórca wycieraczek samochodowych
 Mary Anderson – amerykańska aktorka
 Matthew Anderson – amerykański siatkarz
 Maxie Anderson – amerykański baloniarz
 Melissa Sue Anderson – amerykańska aktorka
 Michael Anderson – amerykański koszykarz
 Michael Anderson – brytyjski reżyser
 Michael Anderson Jr. – brytyjski aktor
 Michael P. Anderson – amerykański astronauta
 Michael Anderson Pereira da Silva – brazylijski piłkarz
 Mignon Anderson – amerykańska aktorka
 Miller Anderson – amerykański skoczek do wody, medalista olimpijski
 Miller Anderson – brytyjski kompozytor, gitarzysta i wokalista bluesowy
 Nicole Anderson – amerykańska modelka i aktorka
 Orlando Anderson – amerykański przestępca
 Pamela Anderson – amerykańska modelka i aktorka
 Paul Anderson – angielski piłkarz
 Paul Anderson – brytyjski aktor
 Paul Thomas Anderson – amerykański reżyser
 Paul W.S. Anderson – brytyjski reżyser, scenarzysta i aktor
 Perry Anderson – amerykański filozof
 Philip Warren Anderson – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Poul Anderson – amerykański pisarz science fiction i fantasy
 Richard Dean Anderson – amerykański aktor
 Robert Anderson  – amerykański wojskowy
 Roland Anderson – amerykański scenograf filmowy
 Scott Anderson – australijski żeglarz, medalista olimpijski
 Shawn Anderson – kanadyjski hokeista
 Sonny Anderson – brazylijski piłkarz
 Stan Anderson – angielski piłkarz
 Stanley Anderson – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Steve Anderson – amerykański lekkoatleta, medalista olimpijski
 Steven Anderson – amerykański pastor
 Stig Anderson – szwedzki autor tekstów piosenek i kompozytor
 Tom Anderson – australijski żeglarz, medalista olimpijski
 Wes Anderson – amerykański reżyser
 William Anderson – brytyjski hokeista, medalista olimpijski
 William Anderson – kanadyjski kolarz, medalista olimpijski
 William T. Anderson – amerykański wojskowy
 William Y. Anderson – amerykański lotnik
 Willie Anderson – amerykański koszykarz, medalista olimpijski